Osroes I, koning van de Parthen (109-129)
 Osroes II, een Parthische troonpretendent (ca. 190)